Sanyo (motorfiets), een Japans historisch motorfietsemerk
Sanyo (Okayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Okayama
Sanyo Electric, een Japans elektronicamerk
Sanyo (spoorwegmaatschappij), een Japanse private spoorwegmaatschappij